Алимами Гори (; ) — французский футболист, имеющий также малийское гражданство, нападающий бельгийского «Серкль Брюгге» выступающий на правах аренды в клубе Париж.

Клубная карьера 
Является воспитанником футбольного клуба «Гавр», с которым в 19 лет подписал свой первый профессиональный контракт. До этого прошёл в структуре путь от детского футбола до второй команды клуба. За «Гавр II» дебютировал 14 декабря 2013 года в матче третьего национального дивизиона Франции, являющегося пятой по силе лигой страны, с футбольным клубом «Марк». На 72-й минуте матча он вышел на поле вместо Жана-Паскаля Фонтейна. В общей сложности во второй команде «Гавра» провёл пять сезонов, за это время он забил 22 мяча в 48 встречах.

В мае 2017 года сыграл первый матч за основной состав «Гавра». В 37-м туре Лиги 2 с «Туром» Гори вышел в стартовом составе и на 16-й минуте забил гол, удвоив преимущество своей команды. Встреча завершилась разгромом 4:0. Во второй лиге Алимами отыграл три сезона, проведя 76 игр, в которых 14 раз сумел отличиться.

19 августа 2019 года подписал четырёхлетний контракт с бельгийским «Серкль Брюгге». Дебютировал в Лиге Жюпиле уже через пять дней, когда в матче 5-го тура с «Васланд-Бевереном» вышел после перерыва вместо Жорди Мбоулы. 29 октября открыл счёт своим голам в чёрно-зелёной футболке, отличившись в игре с «Мускроном» с передачи Жюлиана Бьянкона.

Карьера в сборной 
В октябре 2018 года главный тренер национальной сборной Мали Мохаммед Магассуба вызвал Гори на матч отборочного турнира Кубка африканских наций с Бурунди, но в окончательную заявку на матч он не попал.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»